John Aldred ist der Name folgender Personen:

* John Aldred (Politiker), britischer Politiker 
 John Aldred (Offizier) (1607–1651), britischer Offizier
 John Aldred (Tontechniker) (1921–2020), britischer Tontechniker 
 John E. Aldred (1864–1945), US-amerikanischer Eisenbahnmanager